Wyniki Grand Prix Polski 2001, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Polski, a czwarte w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Krzysztof Cegielski i Jarosław Hampel). Kontuzjowanych Chrisa Louisa, Jimmy Nilsena i Joe Screena zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson, Grzegorz Walasek i Antonín Kasper. W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Jason Crump (Australia)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja) (26) Grzegorz Walasek (Polska)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania) (27) Antonín Kasper (Czechy)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Joe Screen (Wielka Brytania) (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (23) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (24) Jarosław Hampel (Polska)

Wyniki

Opis 
W Grand Prix zadebiutował Polak Krzysztof Cegielski.

Klasyfikacja przejściowa 

Polska
Grand Prix Polski na żużlu
2001 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy